Tenisový turnaj ATP Kremlin Cup 2012 se konal ve dnech 13. až 21. října na Olympijském stadiónu v Moskvě, hlavním městě Ruské federace. Hrál se na uzavřených dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 673 150 USD.

Obhájce singlového titulu srbský hráč Janko Tipsarević zvolil účast na paralelně probíhajícím rakouském turnaji Erste Bank Open. Dvouhru vyhrál druhý nasazený Ital Andreas Seppi, který v boji o titul přehrál brazilskou turnajovou čtyřku Thomaze Bellucciho po setech 3–6, 7–6(7–3) a 6–3. Soutěž čtyřhry vyhrál nejvýše nasazený česko-slovenský pár František Čermák a Filip Polášek, když ve finále přehrál italskou dvojici Simone Bolelli a Daniele Bracciali poměrem 7–5 a 6–3. Obhájil tak turnajový titul z předchozího ročníku 2011.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli v úvodním kole volný los.
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Andreas Seppi (vítěz)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (finále)
  Nikolaj Davyděnko (1. kolo)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Carlos Berlocq (2. kolo)
  Tacuma Ito (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry
  Jevgenij Donskoj
  Teimuraz Gabašvili
  Andrej Kuzněcov

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Jevgenij Koroljov
  Konstantin Kravčuk
  Édouard Roger-Vasselin
  Michael Berrer

 Odhlášení 
z dvouhry
  Tobias Kamke
  Michail Kukuškin
  Lu Jan-sun

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Ivo Karlović
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Thomaz Bellucci
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Malek Džazírí
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Andreas Seppi
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Thomaz Bellucci
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=63
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Andreas Seppi
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=77
| RD2-score2-3=6
}}

 Horní polovina 

| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  František Čermák /  Michal Mertiňák (vítězové)'''
  Michail Jelgin /  Denis Istomin (1. kolo)
  Carlos Berlocq /  Alex Bogomolov (semifinále)
  Rameez Junaid /  Rajeev Ram (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Kremlin Cup